AIRAC — система заблаговременного уведомления об изменениях аэронавигационных данных по единой таблице дат вступления их в силу. Аббревиатура AIRAC расшифровывается как Aeronautical Information Regulation And Control, что означает Регламентирование и контроль аэронавигационной информации.

Представляет собой установленный график обновления всех аэронавигационных данных в том числе бортовых навигационных баз данных(БД). В соответствии с этим графиком все БД обновляются каждые 28 дней — таким образом, в каждом году 13 циклов обновления БД — 13 циклов AIRAC (Cycles).

Все циклы AIRAC обозначаются четырёхзначным числом, например, 1005, или 1208, или 1306 и др. Первые две цифры обозначают номер года (10 = 2010, 12=2012 и 13=2013), вторые две цифры обозначают номер самого цикла AIRAC — от 01 до 13.

По циклам AIRAC выполняется регулярное обновление следующей аэронавигационной информации:

 БД бортовых навигационных систем (GPS, FMC);
 Маршрутные полетные карты;
 БД систем планирования полетов;
 БД систем обслуживания воздушного движения;
 Трассовая информация (enroute) в приложениях для EFB;
 и др.

Ссылки
Календарь циклов AIRAC
Смена циклов AIRAC в мире — отличия от международного расписания
Программа для создания календаря циклов AIRAC

См. также 
 ARINC 424
 АТИС
 AIXM

Примечания 

Авиация
Авиационные термины
Воздушная навигация
Навигация